Stade d'Arlit – wielofunkcyjny stadion znajdujący się w Nigrze, w regionie Agadez, w mieście Akokan. Na stadionie swoje mecze rozgrywają drużyny piłkarskie Akokana FC Arlit i Urana FC Arlit. Stadion może pomieścić 7 tys. widzów.

Przypisy 

Arlit
Arlit